Masunow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wjatscheslawowitsch Masunow (* 1967), sowjetischer Tischtennisspieler
 Dmitri Wjatscheslawowitsch Masunow (* 1971), sowjetischer Tischtennisspieler